Mathew kan syfta på:

 Mathew – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Mathew (berg i Antarktis),

Argentina 

 Matheu, ort, Buenos Aires,

Se även
 Mathew (auktor) – flera
 Mathews – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar